Kisz – starożytne miasto w Mezopotamii
 Kisz – wyspa w Iranie
 Kisz – miasto w Iranie, na tejże wyspie
 Kisz – postać biblijna
 kisz (quiche) – rodzaj wypieku
 Jo’aw Kisz – izraelski polityk